Поцелуй перед смертью () может означать:

 «Поцелуй перед смертью» — роман американского писателя Айры Левина (1953)
 Два снятых по нему фильма:
 Поцелуй перед смертью (фильм, 1956)
 Поцелуй перед смертью (фильм, 1991)